Tropidocyathus är ett släkte av koralldjur. Tropidocyathus ingår i familjen Turbinoliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Tropidocyathus